Mycerinus  — род растений семейства Вересковые.

Ареал 
Виды рода Mycerinus встречаются на Гвианском нагорье в Гайане на высоте 1300—2700 м над уровнем моря.

Биологическое описание 
Кустарники с узкими листьями. Цветки 1—2 см длиной. Плоды красновато-фиолетовые.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:

 Mycerinus chimantensis Maguire, Steyerm. & Luteyn
 Mycerinus sclerophyllus A.C.Sm.
 Mycerinus viridiflorus Steyerm. & Maguire

Примечания

Литература 
 Kubitzki, Klaus. Flowering Plants, Dicotyledons: Celastrales, Oxalidales, Rosales, Cornales, Ericales. [s.l.]: Springer, 2004. 489 s. ISBN 3-540-06512-1.

Ссылки 
 
 The Plant List: Mycerinus

Вересковые
Флора Южной Америки